Burkhardtsgrün steht für:

 Burkhardtsgrün (Bösenbrunn), Ortsteil von Bösenbrunn im Vogtlandkreis, Sachsen
 Burkhardtsgrün (Zschorlau), Ortsteil von Zschorlau im Erzgebirgskreis, Sachsen